Heer-, Heir- of He(e)re(n)weg(h) kan verwijzen naar:
 Heerweg, wegen in/uit de Romeinse tijd.

Nederland

Holland
 Heereweg (Haarlem-Alkmaar), historische verbinding tussen deze twee steden
 Heerenweg (Heiloo), onderdeel van deze historische weg
 Heereweg (Velsen), onderdeel van deze historische weg, thans Rijkstraatweg en Meervlietstraat geheten

 Herenweg (Bergen)
 Heereweg (Castricum)
 Herenweg (Egmond aan den Hoef)
 Heerenweg, oude benaming van de Wagenweg in Haarlem
 Herenweg (Heemstede)
 Heerenduinen
 Heerenduinweg, de naar deze duinen vernoemde weg
 Heereweg (Lisse)
 Heereweg (Schoorl)
 Herenweg (Teylingen)
 Herenweg (Wassenaar)

Noord-Nederland
 Hereweg (Drenthe), van Groningen naar Coevorden
 als onderdeel daarvan: Hereweg (Groningen), Verlengde Hereweg (Groningen)

Utrecht
 Herenweg (Breukelen)
 Herenweg (Utrecht)
 Herenweg (Houten)

België 
 Grote Heerweg (Waregem)
 Heirweg (Anzegem), een gehucht in de Belgische gemeente Anzegem
 Heerweg (Heist-op-den-Berg)
 Heerweg-Noord (Gent)
 Heerweg-Zuid (Gent)

Personen 
 Dirk Heirweg

Zie ook 
 Heer (doorverwijspagina)
 Herestraat (doorverwijspagina)